Међиународна кућа славних водених спортова (, скраћено ИСХОФ) је музејска кућа на обали Атлантског океана у Форт Лодердејлу, савезна држава Флориди у САД.

То је Дворана славних посвећена промовисању водених спортова и давања вечбог спомена успесима и доприносима личности које су се истакле у следећиг пет грана водених спортова: пливању, ватерполу, скоковима у воду, синхроном пливаљу и пливање у отвореним водама чуја је грана и даљинско пливање.

Отворена је 1965. године. До сада, има више од 600 спортиста, тренера и функционера. од којих, 335 су амерички предтавници. ИСХОФ сваке године уводи неколико изабраних нових чланова.

Списак чланова куће славних 
Списак је напављен, по годинама пријема у Кућу славних, по азбучном реду, закључно са примљенима 2015. године.

1965.

1966.

1967

1968.

1969.

1970.

1971.

Спољашње везе 
 Званични сајт ИСХОФ

Пливање